QC se poate referi la:

Regatul Unit, Marea Britanie 

 QC - abreviere pentru Queen's Counsel - jurist britanic special desemnat pentru a fi consilierul juridic direct al reginei.

Provincia Quebec, Canada 

 QC - Provincia , cea mai mare provincie a Canadei;
 QC actuala abreviere poștală a aceleiași Provincii Quebec, care a înlocuit în 1992 abrevierea de atunci, PQ. 

Acronime de două litere